Corkum ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Corkum (* 1967), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Paul Corkum (* 1943), kanadischer Physiker